Бальруа () — упраздненный кантон во Франции, находился в регионе Нижняя Нормандия. Департамент кантона — Кальвадос. Входил в состав округа Байё. Население кантона на 2006 год составляло 10 040 человек.

Код INSEE кантона 1402. Всего в кантон Бальруа входили 22 коммуны, из них главной коммуной являлась Бальруа.

Коммуны кантона 

 Бальруа — население 754 чел.
 Бюсеэль — население 386 чел.
 Кааньоль — население 210 чел.
 Кампиньи — население 173 чел.
 Кастийон — население 295 чел.
 Шуэн — население 224 чел.
 Конде-сюр-Сёль — население 228 чел.
 Эллон — население 348 чел.
 Жюэй-Мондей — население 686 чел.
 Ла-Базок — население 177 чел.
 Ле-Моле-Литри — население 2950 чел.
 Ле-Тронке — население 726 чел.
 Ленжевр — население 493 чел.
 Литто — население 242 чел.
 Монфике — население 96 чел.
 Норон-ла-Потри — население 292 чел.
 Планкри — население 219 чел.
 Сен-Мартен-де-Бланьи — население 125 чел.
 Сен-Поль-дю-Верне — население 638 чел.
 Турньер — население 176 чел.
 Трюнжи — население 219 чел.
 Вобадон — население 383 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Упраздненные кантоны департамента Кальвадос